Presidio – amerykański film, kryminał z 1988.
Miejscowości w USA:
 Presidio – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Presidio
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Presidio (ang. Presidio County) – w stanie Teksas

Inne:
 Presidio (San Francisco) – park, wcześniej teren wojskowy, w San Francisco
 Presidio (informatyka) – technologia sprzętowego wsparcia ochrony danych opracowana przez firmę AMD